Йона може да се отнася за:
 Йона (8 век пр.н.е.), библейски пророк
 Йона (15 век), митрополит на Москва
 Йона, река във Франция
 Йона, женско име
 Йон, департамент във Франция
 Йона, село на остров Гуам